Leefomgeving van mensen
 Sociale omgeving
 Omgeving (wiskunde)
 Beleidsdomein Omgeving, een van de beleidsafdelingen van de Vlaamse overheid.